| mål         = {{#expr:
 25 +
 16 +
 10}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2010 var det 8:e Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Indonesien och Vietnam. Turneringen vanns av  som tog sin första mästerskapstitel då man i finalen besegrade värdnationen .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Officiell hemsida
 Officiell hemsida

2010
Fotbollsåret 2010
2010 i Indonesien
2010 i Vietnam
Internationella sportevenemang i Indonesien
Internationella sportevenemang i Vietnam